Franciaország
Sancy, település Meurthe-et-Moselle megyében
Sancy, település Seine-et-Marne megyében